SerieA 2010–11 var den 79. sæson siden oprettelsen af turneringen. Sæsonen blev afviklet fra 28. august, 2010 til den 22. maj, 2011.

Milan vandt mesterskabet, det første siden 2004.

Tabel

Målscorer 

Pr. 22. maj, 2011.

Kilder 

Fodboldsæson 2010-11
Sæsoner i Serie A